Нульова точка географічної системи координат — широта 0° / довгота 0°. Точка відліку географічної системи координат.
 Нульова точка для скляного електрода — значення pH розчину, що у комбінації зі стандартним зовнішнім електродом порівняння дає нульову ерс у гальванічному елементі, який використовується для вимірювання.
 Нульова точка шкали для терезів — точка спокою для правильно відрегульованих (від'юстованих) терезів з ненавантаженою чашкою та рейтером у нульовій позиції.
 Нульова точка у залізничній справі — місце переходу земляного полотна з виїмки в насип, в якій брівка полотна доводиться на рівні земної поверхні.